Novara (provincie), een Italiaanse provincie
Novara (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Novara Calcio, voetbalclub uit die stad